Dixie (canção), do folclore dos EUA
Dixie (álbum), da banda Avail
Dixie (filme), com Bing Crosby e Dorothy Lamour
Dixie Carter, atriz norte-americana
Geografia
Dixie, região sul dos EUA
Dixie (Washington)
Condado de Dixie

Desambiguação